Mszana bezeichnet geografische Objekte in Polen und der Ukraine:
 Mszana, ein Dorf und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Schlesien
 Gmina Mszana, eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Schlesien 
 Mszana (Dukla), ein Dorf der Gemeinde Dukla in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Mszana, der polnische Name von Mschana (Lwiw) in der Ukraine
 Mszana, der polnische Name von Mschana (Sboriw) in der Ukraine

 Mszana (Berg) (dt. Mochenberg), ein Berg des Bober-Katzbach-Vorgebirges

Siehe auch:
 Mszana Dolna (Stadtgemeinde)
 Mszana Dolna (Landgemeinde)
 Mszana Górna